A Fase Final da Liga dos Campeões da AFC de 2015 foi disputada entre 19 de maio até 21 de novembro de 2015. Um total de 16 equipes competiram nesta fase.

Equipes classificadas 
Os vencedores e segundo-lugares da cada grupo da fase de grupos se classificaram para esta fase.

Calendário 
O calendário para esta fase é o seguinte:

Oitavas de final 

|-
!colspan=5|Ásia Ocidental

|-
!colspan=5|Ásia Oriental

|}

Partidas de ida

Partidas de volta 

4–4 no placar agregado. Kashiwa Reysol avançou a próxima fase pela regra do gol fora de casa.

Jeonbuk Hyundai Motors venceu por 2–1 no placar agregado e avançou a próxima fase.

Lekhwiya venceu por 4–3 no placar agregado e avançou a próxima fase.

Al-Hilal venceu por 3–1 no placar agregado e avançou a próxima fase.

Gamba Osaka venceu por 6–3 no placar agregado e avançou a próxima fase.

 venceu por 3–2 no placar agregado e avançou a próxima fase.

3–3 no placar agregado. Al-Ahli avançou a próxima fase pela regra do gol fora de casa.

2–2 no placar agregado. Al-Ahli avançou a próxima fase pela regra do gol fora de casa.

Quartas de final 
O sorteio para decidir as partidas das quartas-de-final, semifinais e finais e mando de campo em cada fase será realizado após a fase de oitavas-de-final terminar. Para as quartas-de-final não haverá a "proteção por país", ou seja, se houver duas equipes do mesmo país eles poderão se enfrentar nas quartas, independentemente do sorteio.

O sorteio para esta fase foi realizado em 18 de junho de 2015.

|-
!colspan=5|Ásia Ocidental

|-
!colspan=5|Ásia Oriental

|}

Partidas de ida

Partidas de volta 

 venceu por 4–2 no placar agregado e avançou a próxima fase.

Al-Hilal venceu por 6–3 no placar agregado e avançou a próxima fase.

Gamba Osaka venceu por 3–2 no placar agregado e avançou a próxima fase.

Al-Ahli venceu por 3–1 no placar agregado e avançou a próxima fase.
Notas
 A.  O Al-Hilal disputou a partida de ida contra o Lekhwiya com os portões fechados devida a uma punição dada pela AFC, pelos distúrbios do público.

Semifinais 

|-
!colspan=5|Ásia Ocidental

|-
!colspan=5|Ásia Oriental

|}

Partidas de ida

Partidas de volta 

Al-Ahli venceu por 4–3 no placar agregado e avançou a final.

 venceu por 2–1 no placar agregado e avançou a final.

Final 

|}

Partida de ida

Partida de volta

Ver também 
 Liga dos Campeões da AFC de 2015
 Liga dos Campeões da AFC de 2015 – Rodadas de Qualificação
 Liga dos Campeões da AFC de 2015 – Fase de Grupos

Ligações externas 
 

2015 no futebol
Liga dos Campeões da AFC